Seraphin von Taxis ist der Name folgender Personen:

 Seraphin I. von Taxis (vor 1490–1556), Mitglied derer von Taxis
 Seraphin II. von Taxis (1538–1582), Augsburger Postmeister und Stammvater der Postmeisterdynastie